Harz steht für:
 Harz (Material), ein zähflüssiges/hartes Material wie Naturharz oder Kunstharz
 Harz (Mittelgebirge), ein deutsches Mittelgebirge
 Harz (Landkreis Goslar), ein gemeindefreies Gebiet
 Harz (Landkreis Göttingen), ein gemeindefreies Gebiet
 Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt (seit 1. Juli 2007)
 Nationalpark Harz im gleichnamigen Mittelgebirge
 (10249) Harz, Asteroid des Hauptgürtels
 RS01 Harz/II (Harz), nach dem vorausgegangenen Modell RS01/I (Pionier) aus den Jahren 1949–1956 der zweite in der DDR 1957–1958 hergestellte Traktor
 Gauliga Harz, deutsche Fußballliga
Personen:
 A. von Harz, deutscher Mediziner (um 1820)
 Astrid Harz, österreichische Diplomatin
 Carl Harz (1860–1943), deutscher Schiffsmakler und Schriftsteller
 Carl Otto Harz (1842–1906), deutscher Botaniker
 Erwin Harz (1934–2017), deutscher Musikpädagoge und Kommunalpolitiker der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
 Fred Harz (* 1926), deutscher Musikpädagoge, Gitarrist und Komponist
 Kurt Harz (Botaniker) (1858–1939), deutscher Botaniker
 Kurt Harz (1915–1996), deutscher Insektenkundler
 Ludwig Harz (1858–1930), deutscher Landrat

Siehe auch:
 Hartz
 Harzreise